{{Музыкальный альбом
| Название     = Innocence & Instinct
| Тип          = Студийный альбом
| Исполнитель  = Red
| Обложка      = Red Innocence & Instinct.jpg
| Выпущен      = 10 февраля 2009
| Жанры        = 
| Длительность = 41:09 (standard edition), 54:56 (deluxe edition)
| Лейблы       = Sony MusicEssential
| Продюсер     = Роб Грэйвс (Rob Graves)
| Страна       = 
| Обзоры       = * Allmusic  ссылка
 About.com  [rock.about.com/od/reviews/fr/Innocence.htm ссылка]
 Christian Music Today  ссылка
 Cross Rhythms  ссылка
 DecoyMusic.com  ссылка
 JustPressPlay  ссылка
 Jesus Freak Hideout  ссылка
 Rawkfist Music  ссылка
 Sputnikmusic  ссылка
 TuneLab Music  ссылка
| Предыдущий   = End of Silence
| Пред_год     = 2006
| Год          = 2009
| Следующий    = Until We Have Faces
| След_год     = 2011
| Прочее       = 
}}Innocence & Instinct — второй студийный альбом христианской группы Red, вышедший в 2009 году. Альбом дебютировал на 15-м месте в Billboard 200. По приблизительным оценкам за первую неделю было продано около 40 000 экземпляров, что позволило новому альбому занять первые места практически во всех чартах мира. Innocence & Instinct был номинирован на Грэмми.

 Об альбоме Innocence & Instinct'' сразу вышел в двух редакциях. Сами музыканты комментируют его так: «Наш новый альбом посвящён изучению борьбы между светом и тьмой внутри каждого из нас — между свободой и теми инстинктами, которые заставляют нас делать то, что нам совсем не хочется делать. И это война длиною в жизнь».

Соавтором композиции Shadows является вокалист группы Breaking Benjamin Бен Бернли.

Список композиций

Standart Edition

Deluxe Edition

Deluxe Edition DVD 
 «Making of Documentary»
 «Death of Me» (Music video)
 «Behind the Scenes of Death of Me video»
 «Photo Gallery»

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальная страница на MySpace
 Русский сайт группы

Альбомы Red
Альбомы Essential
Альбомы Sony Music Entertainment
Альбомы альтернативного метала
Хард-рок-альбомы